konstruktor – osoba;
 konstruktor – specjalna metoda w programowaniu obiektowym